Rönicke ist der Familienname von:

 Frank Rönicke, deutscher Journalist und Autor
 Katrin Rönicke (* 1982), deutsche Bloggerin